Волгостро́й может означать:
 Волгострой — специальное строительно-монтажное управление НКВД СССР, занимавшееся строительством гидроузлов на Волге.

Топонимы 
 Волгострой — бывший хутор в Волгоградской области, территория которого вошла в состав Волгограда.
 Волгострой — посёлок на северной окраине заволжской части Ярославля, возникший как рабочий посёлок при впоследствии отменённом строительстве гидроузла выше города.